Woodstock může znamenat:

 Hudební festival Woodstock – zkrácené označení pro hudební festival konaný poblíž Woodstocku

Anglie 
 Woodstock (Oxfordshire) – vesnice poblíž Oxfordu

Kanada 
 Woodstock (Ontario)

USA 
 Woodstock (Alabama) – město v Alabamě
 Woodstock (Connecticut) – město v Connecticutu
 Woodstock (Georgie) – město v Georgii
 Woodstock (Illinois) – město v Illinois
 Woodstock (Maine) – město v Maine
 Woodstock (Maryland) – vesnice v Marylandu
 Woodstock (Minnesota) – město v Minnesotě
 Woodstock (New Hampshire) – město v New Hampshire
 Woodstock (New York) – město v New Yorku
 Woodstock (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Woodstock (Vermont) – město v Vermontu
 Woodstock (Virginie) – město ve Virginii
 Woodstock (Wisconsin) – vesnice ve Wisconsinu